Soilihi est un patronyme d'origine comorienne qui peut renvoyer à

 Abdourahamane Soilihi est un homme politique français né le 
 Ahmed Soilihi est un footballeur comorien né le 
 Mohamed Ali Soilihi est une personnalité politique comorienne
 Mouigni Baraka Saïd Soilihi est une personnalité politique comorienne
 Sarah Soilihi est une sportive pratiquant le kick-boxing personnalité politique française née le 
 Thani Mohamed Soilihi est une personnalité politique française, né le ,

Patronyme comorien